Az 1998. évi téli olimpiai játékokon a snowboard férfi halfpipe versenyszámát február 12-én rendezték Jamanúcsiban. Az aranyérmet a svájci Gian Simmen nyerte meg. A versenyszámban nem vett részt magyar versenyző.

Ez a versenyszám először szerepelt a téli olimpia programjában.

Eredmények 
A selejtezőből első futamából az első nyolc helyezett közvetlenül a döntőbe jutott. A döntőbe nem jutott versenyzők még egy futamot teljesítettek, innen is az első nyolc helyezett jutott a döntőbe. A döntőben két futamot rendeztek, a futamokban kapott pontszámok összessége hatátozta meg a végső sorrendet.

Selejtező
A rövidítések jelentése a következő:
 Q: a döntőbe jutott

Döntő

Források 

Snowboard az 1998. évi téli olimpiai játékokon